

Cselekmény 
Egy kisváros papja vesz egy illegális szeszt, amelytől betegek és halál között van a kerület lakossága. Amikor a piacra kerül, megfenyegetik a papot. A pap nagy erőfeszítései, felbéreli a Szupercsapatot, hogy jöjjön és állítsa le a műveletet.

Források 
 

A szupercsapat